Epidauros (griechisch , lateinisch Epidaurus) steht für:
 Epidauros (Mythologie), mythischer Gründer der Stadt Epidauros in der Argolis

Epidauros ist der Name folgender Orte:

in der Antike:
 Epidauros, eine antike griechische Kultstätte des Asklepios in der Argolis
 eine antike Stadt 8 km nordöstlich der gleichnamigen Kultstätte, das heutige Palea Epidavros
 eine antike Hafenstadt an der illyrischen Küste, das heutige Cavtat in Dalmatien
 Epidauros Limera, eine antike Stadt an der Küste von Lakonien in der Bucht von Palaia Monemvasia

moderne Orte:
 eine Gemeinde in Griechenland, siehe Epidavros
 Epidavros, ein Gemeindebezirk in der gleichnamigen Gemeinde

Siehe auch:
 Archea Epidavros, eine Ortsgemeinschaft in der griechischen Gemeinde Epidavros
 Nea Epidavros, eine Ortsgemeinschaft in der griechischen Gemeinde Epidavros